Подвойский — фамилия. Известные носители:

 Подвойский, Борис Устинович (1926—2020) — передовик советского железнодорожного транспорта.
 Подвойский, Николай Ильич (1880—1948) — русский революционер, большевик, советский партийный, военный и государственный деятель.

Подвойская 

 Подвойская, Нина Августовна (1882—1953) — участница революционного движения в Российской империи, жена H. И. Подольского.